Diese Liste enthält Hallenhandballspiele der färöischen Handballnationalmannschaft der Frauen, die vom Hondbóltssamband Føroya (HSF) als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort

Liste der Spiele 

Spiele gegen Island:

Einzelnachweise 

Faroer
!Frauen-Handballnationalmannschaft, Landerspiele